Открытый чемпионат Мексики 2009 — 16-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин, проводящегося в мексиканском городе Акапулько и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 500 и тура WTA в рамках международной серии.

В 2009 году турнир прошёл с 23 по 28 февраля. Соревнование завершало февральскую латиноамериканскую серию грунтовых турниров, расположенную в календаре после Australian Open.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Николас Альмагро
 в женском одиночном разряде —  Флавия Пеннетта
 в мужском парном разряде —  Оливер Марах и  Михал Мертиняк
 в женском парном разряде —  Нурия Льягостера Вивес и  Мария Хосе Мартинес Санчес

Общая информация 
Первым номером посева в мужском одиночном турнире стал Давид Налбандян (№ 12 в мире на тот момент). Аргентинец не оставил особого следа в развитии соревнования, уступив уже в стартовой игре. В его отсутствии турнир свёлся к матчу четвёртого и второго сеянного Николаса Альмагро и Гаэля Монфиса, где менее рейтинговый испанец взял верх по итогам двух партий, защитив свой прошлогодний титул. Сильнейшим несеянным участником приза стал Мартин Вассальо Аргуэльо, добравшийся до полуфинала.

В парном соревновании у мужчин сеянные участники были ещё более успешны, без потерь пройдя в полуфинальную стадию. Титул же разыграли два лидера посева, составленные из распавшегося альянса прошлогодних чемпионов, где более рейтинговая команда Франтишек Чермак / Михал Мертиняк сломила сопротивление пары Лукаш Кубот / Оливер Марах на тай-брейке решающего сета.

Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Винус Уильямс (№ 5 в мире на тот момент). Американка с трудом пробилась в полуфинальную стадию, в каждом матче уступая по сету, но в решающей части турнира испытала минимум проблем, проиграв в двух последних матчах лишь шесть геймов. В титульной игре Винус справилась с прошлогодней чемпионкой: Флавией Пеннеттой. Сильнейшей несеянной участницей приза стала Барбора Заглавова-Стрыцова, пробившаяся в полуфинал.

В парном соревновании у женщин, как и в аналогичном турнире у мужчин, титул достался лидерам посева: Мария Хосе Мартинес Санчес и Нурия Льягостера Вивес по ходу приза не уступили ни сета, а в финале переиграли соотечественниц Лурдес Домингес Лино и Аранчу Парру Сантонху, защитив свой прошлогодний титул. Лурдес и Аранча также стали единственной несеянной парой, пробившейся в полуфинальную стадию мексиканского приза.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Николас Альмагро обыграл  Гаэля Монфиса со счётом 6-4, 6-4.
 Альмагро выигрывает 1-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Монфис уступает свой 1-й финал в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Женщины. Одиночный турнир 
  Винус Уильямс обыграла  Флавию Пеннетту со счётом 6-1, 6-2.
 Уильямс выигрывает 2-й титул в сезоне и 41-й за карьеру в туре ассоциации.
 Пеннетта уступает 1-й финал в сезоне и 9-й за карьеру в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Финал

Мужчины. Парный турнир 
  Франтишек Чермак /  Михал Мертиняк обыграли  Лукаша Кубота /  Оливера Мараха со счётом 4-6, 6-4, [10-7].
 Чермак выигрывает 1-й титул в сезоне и 17-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Мертиняк выигрывает 1-й титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Женщины. Парный турнир 
  Нурия Льягостера Вивес /  Мария Хосе Мартинес Санчес обыграли  Лурдес Домингес Лино /  Аранчу Парру Сантонху со счётом 6-4, 6-2.
 Льягостера Вивес выигрывает 2-й титул в сезоне и 7-й за карьеру в туре ассоциации.
 Мартинес Санчес выигрывает 2-й титул в сезоне и 7-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Мексики

 Мировой тур ATP 2009 года
 WTA Тур 2009 года

 Мировой тур ATP 500
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт  

 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 
 

Мексика
Теннис
Февраль 2009 года
2009